Taylor-Gletscher ist der Name folgender Gletscher in der Antarktis:

 Taylor-Gletscher (Mac-Robertson-Land) im ostantarktischen Mac-Robertson Land
 Taylor-Gletscher (Viktorialand) im ostantarktischen Viktorialand